Alexander Juljewitsch Ischlinski (, *  in Moskau; † 7. Februar 2003 ebenda) war ein sowjetischer und russischer Mechaniker und Mathematiker. Er war Professor und seit 1960 Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR.

Leben 
1935 schloss Alexander Ischlinski sein Studium an der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Lomonossow-Universität Moskau ab. Von 1947 bis 1955 arbeitete er in Kiew als Direktor des Institutes für Mathematik der Akademie der Wissenschaften der USSR. 1955 kehrte er nach Moskau zurück, um am sowjetischen Raketenprojekt teilzunehmen.

Alexander Ischlinski arbeitete in der Sowjetunion auf dem Gebiet der theoretischen Trägheitsnavigation und Astronavigation. Aufbauend darauf wurden von Nikolai Piljugin und Wolodymyr Serhjejew Navigationssysteme für Interkontinentalraketen sowie astroinertiale Navigationssysteme für den interkontinentalen Marschflugkörper W-350 Burja entwickelt. Darüber hinaus forschte er auf den Gebieten der Plastizitätstheorie und Elastizitätstheorie.

Als Mitglied der Staatskommission für Raketentestvorbereitung befand er sich am 24. Oktober 1960 auf dem Startfeld des ersten Flugtestes der Interkontinentalrakete R-16 in Baikonur. Aufgrund technischer Probleme kam es zu Verzögerungen des Startes. Ischlinski verließ den Startplatz und entkam so der Nedelin-Katastrophe.

Ischlinski war seit 1944 Professor an der Lomonossow-Universität Moskau. Von 1965 bis 1990 war er Direktor des Institutes für mechanische Probleme an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (russ. Институт проблем механики АН СССР), das nach ihm benannt ist. Von 1974 bis 1984 war er Abgeordneter des Obersten Sowjet der UdSSR.

Er war ordentliches Mitglied der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften sowie seit 1977 auswärtiges Mitglied der Polnischen und der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften.

Ehrungen 
 Held der sozialistischen Arbeit
 Leninpreis
 Staatspreis der UdSSR
 Leninorden (dreimal)
 Orden des Roten Banners der Arbeit (zweimal)

Publikationen 
 Ишлинский А. Ю. Механика специальных гироскопических систем. Киев.Изд-во АН УССР, 1952, S. 432.
 Ишлинский А. Ю. Механика гироскопических систем М.Изд-во АН СССР, 1963, S. 482.
 Ишлинский А. Ю. Инерциальное управление баллистическими ракетами М.Наука, 1968, S. 142.
 Ишлинский А. Ю. Ориентация, гироскопы и инерциальная навигация М.Наука, 1976, S. 670.
 Ишлинский А. Ю., Борзов В. И., Степаненко Н. П. Лекции по теории гироскопов М.Изд-во Моск. ун-та, 1983, S. 248.
 Ишлинский А. Ю. Механика относительного движения и силы инерции М.Наука, 1981, S. 191.
 Ишлинский А. Ю. Механика: идеи, задачи, приложения М. Наука, 1985, S. 624.
 Ишлинский А. Ю. Классическая механика и силы инерции М. Наука, 1987, S. 320.
 Ишлинский А. Ю., Стороженко В. А., Темченко М. Е. Вращение твёрдого тела на струне и смежные задачи М.Наука, 1991, S. 330.
 Александров В. В, Воронин Л. И., Глазков Ю. Н, Ишлинский А. Ю., Садовничий В. А. Математические задачи имитации аэрокосмических полётов М. Изд-во Моск. ун-та, 1995, S. 160.
 Ишлинский А. Ю., Ивлев Д. Д. Математическая теория пластичности М.Физматлит, 2001, S. 704.

Literatur

Weblinks 
 
 Alexander Juljewitsch Ischlinski Biografie bei warheroes.ru (russisch)
 Alexander Juljewitsch Ischlinski (russisch)
 Herr der Gyroskope (russ. „Повелитель гироскопов“). Dokumentarfilm über Alexander Ischlinski (2013) auf Youtube

Einzelnachweise 

Luftfahrtingenieur
Hochschullehrer (Lomonossow-Universität)
Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften
Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine
Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Mitglied der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
Held der sozialistischen Arbeit
Träger des Leninpreises
Träger des Staatspreises der UdSSR
Träger des Leninordens
Träger des Ordens des Roten Banners der Arbeit
Abgeordneter (Oberster Sowjet der UdSSR)
Absolvent der Lomonossow-Universität Moskau
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1913
Gestorben 2003
Mann